Spare Parts ("pezzi di ricambio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Spare Parts – album degli Status Quo del 1969
 Spare Parts I (A Nocturnal Emission) e Spare Parts II and Closing – tracce dell'album Nighthawks at Dinner di Tom Waits del 1975
 Spare Parts – singolo di Bruce Springsteen del 1988, dall'album Tunnel of Love
 Spare Parts – EP dei Servotron del 1997

Cinema 
 Spare Parts – film del 2015 di Sean McNamara

Televisione 
 I pezzi di ricambio (Spare Parts) – episodio della quarta stagione di Prima o poi divorzio!
 Paziente zero (Spare Parts) – episodio della prima stagione di ReGenesis

Informatica 
 Videogioco pubblicato da EA nel 2011, disponibile per Xbox 360 e PlayStation 3